Stati Uniti d'America
 Perrysville – città della Contea di Vermillion, Indiana
 Perrysville – villaggio della Contea di Ashland, Ohio